Dividida em várias etapas, a edição 1967 do Campeonato Brasileiro de Rugby foi a 4ª edição do torneio foi vencido pelo time do São Paulo Athletic Club.

Equipes que participaram

Campeão

Estatísticas da Edição 1967 - Masculino

Tabela de jogos 

Campeonato Brasileiro de Rugby
Esporte no Brasil em 1967
1967 no rugby